Vardan A. Petrosyan, calciatore armeno 
Vardan K. Petrosyan, calciatore armeno